Канвас елемент е част от HTML5, който дава възможност за динамично четене на код от 2D форма и bitmap изображения. Това е ниско ниво, процедурален модел, който се актуализира с bitmap и не разполага с вградени сценични графики

История 
Канвас първоначално е представена от Apple за използване в своя mac OS x В WebKit компонент през 2004 г. включването на приложения, като например Dashboard, джаджи и Safari браузър. По-късно, през 2005 г. той е приет във версия 1.8 Gecko – браузъри, и Opera през 2006 г.

Използване 
Канвас се състои от област в която може да се поставят определени в HTML кода с височина и широчина атрибути. В JavaScript код може да получи достъп до района чрез пълен набор от чертожни функции сходни с други обичайни 2D API интерфейси, което дава възможност за динамично генерирани графики. Някои от предполагаемите видове използване на канвас включва създаване на графики, анимация, игри и песни.

Пример 
Даденият код създава Канвас елемент в HTML страница.

This text is displayed if your browser does not support HTML5 Canvas.

С помощта на JavaScript можете да рисувате върху платно: Този код рисува червен правоъгълник на екрана.

Платно на API предоставя методът save() и restore(), за опазване и възстановяване на всички атрибути в контекста на платното.

Размерът на канвас елемент в сравнение с чертежната площ 
Канвас в действителност има два размера: Размер на позиция и размер на елемента от фигурата на повърхността. Настройването на елемент на широчина и височина поставя и двата размера; CSS атрибутите влияят само върху размера на елемента, а не върху площта на рисуване.

По подразбиране и двата канвас размера на позицията и размер на повърхността му фигура на екрана са 300 пиксела широчина и 150 пиксела височина. В списъка е показано примера в който се използва CSS, за да се установи размер на елемента, размер на елемент е 600 пиксела в ширина и 300 пиксела във височина, но размерът на повърхността на рисунката остава непроменен в стойност по подразбиране 300 пиксела × 150 пиксела. Когато размера на канвас елемента не съответства на размера на повърхността на рисунка, браузърът ги пропорционира.(което може да доведе до неочаквани и нежелани ефекти).

Един Пример за настройка на размера на елемент и чертежната площ за различни стойности.

Канвас срещу Scalable Vector Graphics (SVG) 
SVG е по-ранен стандарт за рисуване на фигури в браузърите. Въпреки това, за разлика от канвас, която е растерно базирана SVG е векторно базирана т.е., всяка нарисувана фигура е запомнена като обект в сценичен граф или Document Object Model, който по-късно ще се превърне в растерно изображение. Това означава, че ако атрибутите на обекта SVG не са променени, браузърът може автоматично повторно да прочете картината.

От друга страна канвас елементите, са рисувани в immediate mode. В канвас примера по-горе, след като правоъгълникът е нарисуван моделът от който е нарисуван е забравен от системата. Ако позицията е променена, цялата тази сцена трябва да бъде пренарисувана, включително и всички обекти, които са били в границите на правоъгълникът. Но в еквиваленто на SVG случай, може просто да се промени позицията на атрибутите на правоъгълникът и браузърът ще определи как да го прерисува. Има допълнителни библиотеки за JavaScript, които придават сценично графирани възможности на канвас елемент. Също така можете да боядисате канвас в няколко слоя, а след това и да пресъздаде някои специфични слоеве.

SVG изображенията, представени в XML формат, и сложни сцени могат да бъдат създадени и съхранявани в XML инструменти за редактиране.

В SVG сценичната графика дава възможност на работещите върху събитията да са свързани с обекти, така че правоъгълник може да отговори на onClick събитие. За да се получи същата функционалност с канвас, трябва ръчно да отговарят на координатите на мишката с координатите на нарисувания правоъгълник, за да определи дали тя е натиснат.

Концептуално, канвас е API на ниско ниво, при което двигателят поддържа, например SVG може да бъде построен. Има JavaScript-библиотека, които предоставят частично SVG имплементация използвайки канвас за браузъри, които не осигуряват SVG но подпомага канвас, като браузъри в Android 2.х. Това обаче не е случаят—те са независими стандарти. Ситуацията се усложнява от факта, че има сценични графични библиотека за Canvas и SVG има някои bitmap манипулационни функции.

Реакция 
При въвеждането му канвас елемента е изпълнен с противоречията на уеб стандартите. Имало е аргументи срещу Apple за създаването на нов идентичен елемент вместо подкрепа на стандартите на SVG. Има и други притеснения по отношение на синтаксиса, например, липсата на пространство.

Интелектуална собственост върху канвас 
На 14 март 2007 създателят на WebKit Дейв Hyatt получава електронно писмо от Apple, старши патентен адвокат, Елена Плотка служителят, който заяви, че Apple запазва всички интелектуални собствености свързани с уеб приложението на WHATWG. Това предизвика голяма дискусия сред уеб разработчици, както и въпроси, свързани с WHATWG като средство-това е липса на политика по отношение на патенти, в сравнение с World Wide Web Consortium (W3C) в полза на роялти-картофи лиценз. Apple по-късно заявява патенти в роялти-картофи лиценз. В края Apple трябва да предоставят роялти-картоф за лицензиране на патент, когато канвас елемент става част от бъдещето на W3C препоръка е създадена от HTML работна група.

Браузър поддръжка 
Елементът поддържа актуални версии на Mozilla Firefox, Google chrome, internet Explorer, Safari, konqueror и Opera.

Вижте също 
 Анти-отглеждане на зърнени култури геометрия (ARR)
 Кайро (графика)
 Платно на пръстови отпечатъци
 Сравнение на двигатели (HTML5 canvas)
 Дисплей Послепис
 Интерфейс графични устройства (GDI+)
 Кварцов 2Д
 Мащабиращи векторни графики (SVG файл)
 В webgl

Бележки

Външни препратки 
 
 Платно Описание На уеб приложения whatwg като средство за спецификация на проекта
 Линк към страницата на платното за разработчици на Apple за свързване
 Основната канву учебник по Оперному общност от разработчици
 Платно на учебник, както и въвеждащи страници на разработчик на Mozilla център 

HTML